Název dům U Ježíška nebo také dům U Jezulátka označuje více budov:

 dům U Ježíška (Břetislavova) – městský dům v Praze 1 na Malé Straně, Břetislavova č.p. 303/2, zvaný také dům U Města Paříže
 dům U Ježíška (Karmelitská) – činžovní dům v Praze 1 na Malé Straně, Karmelitská č.p. 382/14, zvaný také Šporkovský palác nebo Malý Musconský dům
 dům U Jezulátka (Liliová) – měšťanský dům v Praze 1 na Starém Městě, Liliová č.p. 247/10
 dům U Ježíška (Na Kampě) – měšťanský dům v Praze 1 na Malé Straně, Na Kampě č.p. 513/10, zvaný také dům U Červené sklenice
 dům U Ježíška (Spálená) – bývalý dům s restaurací v Praze 1 na Novém Městě, Spálená č. p. 72/22, zbouraný v 70. letech 20. století kvůli stavbě stanice metra Národní a obchodního domu Máj
dům U Ježíška (Týn) – měšťanský dům v Praze 1 na Starém Městě, Týn č.p. 638/5, zvaný také dům U Kalibánů, gotický objekt přestavěný v 17. století barokně a v 19. století klasicistně

Reference